

Белфаст — місто, штат Мен
 Белфаст — місто, штат Нью-Йорк
 Белфаст Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсільванія
 Белфаст — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Белфаст — переписна місцевість, штат Пенсильванія